Ел Тумбо има више значења:

 Ел Тумбо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тумбо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тумбо (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику